Sent Cristau ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Christaud (Gers)
 Saint-Christaud (Haute-Garonne)